Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Björn Borg e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Karl Meiler 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (semifinali)
 Jan Kodeš /  Ilie Năstase (semifinali)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Wojciech Fibak /  Karl Meiler (finale)
 Björn Borg /  Guillermo Vilas (Campioni)
 Patricio Cornejo Seckel /  Jaime Fillol (primo turno)
 Ray Moore /  Onny Parun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1975